Adalbert Vilém Bavorský (26. srpna 1828, Mnichov – 21. září 1875, Nymphenburk) byl bavorský princ z wittelsbašské dynastie a dědičný princ řecký.

Život 
Adalbert Vilém se narodil královně Tereze a jejímu manželovi, bavorskému králi Ludvíku I. Po matce náležel k dynastii Wettinů a po otci k dynastii Wittelsbachů. Měl osm starších sourozenců, mezi něž patřili např. bavorský král Maxmilián II. či řecký král Ota I. Podle úmluvy z roku 1844 měl Adalbert Vilém a jeho potomci nárok na řecký trůn, tedy pokud nebude mít jeho starší bratr Ota ještě legitimního potomka, což se nestalo. V roce 1862 však došlo v Řecku k druhému velkému povstání a Ota I. zemi opustil. 30. března 1863 byl pak řeckým králem zvolen Jiří I. z oldenburské dynastie. A tím skončily naděje Adalberta Viléma na královskou korunu.

Potomci 
Dne 25. září 1856 se v Madridu oženil s princeznou Amálií Bourbonskou. Ta mu porodila pět dětí:
 Ludvík Ferdinand Bavorský (22. října 1859 – 23. listopadu 1949), bavorský princ, ⚭ 1883 Marie de la Paz de Borbón (23. června 1862 – 4. prosince 1946)
 Alfons Bavorský (24. ledna 1862 – 8. ledna 1933), bavorský princ, ⚭ 1891 Luisa Orleánská (19. července 1869 – 4. února 1952)
 Isabela Marie Bavorská (31. srpna 1863 – 26. února 1924), bavorská princezna, ⚭ 1883 Tomáš Savojský (6. února 1854 – 15. dubna 1931), vévoda janovský
 Elvíra Bavorská (22. listopadu 1868 – 1. dubna 1943), bavorská princezna, ⚭ 1891 Rudolf Kristián Wrbna-Kounic (4. června 1864 – 24. prosince 1927)
 Klára Bavorská (11. října 1874 – 29. května 1941), zemřel svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1828
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1875
Wittelsbachové
Bavorští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Muži
Narození 19. července
Úmrtí 21. září